Gosse steht für:

 Gossen, gepflasterte Abwasserrinnen
 Gosse (Walzenstuhl), der obere, den Zulauf des Mahlguts bewirkende trichterförmige Teil an Walzenstühlen
 Entladegosse, bodennahe Aufnahme für Schüttgut, das von einem Wagen abgekippt wird, ein Abdeckrost kann überfahrbar ausgebildet sein
 Gosse (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis
Gosse (Solingen), Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Gosse (Fluss), Fluss in Nordrhein-Westfalen
 Mont Gosse, Hügel im Département Haute-Savoie, Frankreich

Gosse bzw. Gossé ist der Familienname folgender Personen
 Christine Gossé (* 1964), französische Ruderin
 Edmund Gosse (1849–1928), britischer Dichter und Schriftsteller
 Henri-Albert Gosse (1753–1816), Schweizer Naturwissenschaftler und Apotheker
 Linn Gossé (* 1986), norwegische Handballspielerin
 Maria Margarete Gosse (* 1962), deutsche Juristin und Diplomatin
 Marie Therese Gosse (1876–1961), deutsche Pädagogin
 Nicolas Gosse (1787–1878), französischer Maler
 Peter Gosse (* 1938), deutscher Lyriker, Prosaautor und Essayist
 Philip Henry Gosse (1810–1888), britischer Naturforscher
 Pierre Gosse (um 1676–1755), Buchhändler und Verleger
 René Gosse (1883–1943), französischer Mathematiker und Widerstandskämpfer 
 William Gosse (1842–1881), britisch-australischer Naturforscher und Entdecker

Siehe auch:
 Gose
 Goss